

Geografia 
Marti – frazione di Montopoli in Val d'Arno

Musica 
Marti – gruppo musicale italiano
Marti – nome d'arte di Martina Albertini, cantante dei Delta V

Onomastica 
 Marti – variante di Martina

Persone 
Beat Marti –  attore e imprenditore svizzero naturalizzato tedesco
Bernart Marti – trovatore francese
Denis Marti –  attore pornografico e regista italiano
Kurt Marti – religioso e poeta svizzero
Mario Marti –  letterato, accademico e rettore italiano
Roberto Marti – politico italiano
Rudolf Marti – bobbista svizzero
Urs Marti – politico e imprenditore svizzero

Pagine correlate 
Martí